Gloire (pol. "chwała") – nazwa noszona przez francuskie okręty, m.in.:
 Gloire – fregata pancerna z 1860, pierwszy pełnomorski pancernik
 Gloire – krążownik pancerny z 1904, służył podczas I wojny św.
 Gloire – krążownik lekki typu La Galissonnière z 1937, służył podczas II wojny św.